Aircel Chennai Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Aircel Chennai Open rozgrywany w dniach 3–9 stycznia 2011 roku w Ćennaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 398 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Indiach